Miejscowości w Polsce:
 Tarkowo Dolne
 Tarkowo Górne